Biscayne steht für:
 Biscayne Bay, eine Meeresbucht an der Atlantikküste in Florida, Vereinigte Staaten
 Biscayne-Nationalpark, ein Nationalpark in Florida, Vereinigte Staaten
 Chevrolet Biscayne, ein Automodell der Marke Chevrolet
 Key Biscayne, eine Insel an der Atlantikküste in Florida, Vereinigte Staaten
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Bessia Motorsport
 Biscayne Park, Ort im Miami-Dade County, Florida
 Key Biscayne (Florida), Ort im Miami-Dade County, Florida
 Biscayne (Belize), Ort im Belize District